Pepe puede hacer referencia a:
 Pepe, nombre hipocorístico de José.
 Pepe (1983-), futbolista brasileño-portugués.
 Simone Pepe (1983-), futbolista italiano.
 Pepe (1960), película de Cantinflas.
 Pepe the Frog, meme de Internet.
 Pepe Soares (1908-1931), futbolista portugués.
 Pepe Aguilar (1968-), cantante mexicano-estadounidense